Ловчев — русская фамилия.

Известные носители 
 Ловчев, Алексей Владимирович (род. 1989) — российский тяжелоатлет.
 Ловчев, Виктор Константинович (1918—1943) — младший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Ловчев, Герман Александрович (род. 1981) — российский футболист.